Lonka (Máramaros vármegye) - egykori község Máramaros vármegyében, a trianoni határ kettéosztotta
Lonka (Ukrajna) - az egykori máramarosi falu északi fele
Tiszalonka (Lonka) - az egykori máramarosi falu déli fele
Lonka - magyar női keresztnév